«По́нте-Пре́та» () (в переводе означает «Чёрный Мост», клуб был основан недалеко от такого моста) — бразильский футбольный клуб из города Кампинас, штат Сан-Паулу. Самым главным соперником «Понте-Преты» является другой клуб из Кампинаса — «Гуарани».

История 
«Понте-Прета» — один из старейших бразильских клубов, был основан 11 августа 1900 года. За всю историю главная команда выиграла лишь один титул в официальных турнирах (Второй Дивизион Лиги Паулисты), хотя неоднократно участвовала, среди прочего, в Серии А чемпионата Бразилии (оттуда клуб вылетел по итогам сезона 2005). Зато на счету молодёжной команды есть 2 победы в очень престижном общебразильском турнире — молодёжном Кубке Сан-Паулу.

Последний матч в чемпионате Бразилии Пеле провёл именно против «Понте-Преты» 2 сентября 1974 года. Его «Сантос» выиграл 2:0.

В 1977 году «Понте-Прета» была главным фаворитом Лиги Паулисты в финале чемпионата штата против «Коринтианса». Но необоснованное удаление футболиста из Кампинаса лишило команду шансов побороться за титул.

В 2013 году клуб выбыл из Серии А с 19-го места, одновременно добившись наивысшего достижения на международной арене, дойдя до финала Южноамериканского кубка. В 2014 году команда вернула себе место в Серии A.

Достижения 
  Чемпион Серии А2 Лиги Паулисты (3): 1927, 1933, 1969
  Третий призёр чемпионата Бразилии (1): 1981
  Молодёжный кубок Сан-Паулу (2): 1981, 1982
  Финалист Южноамериканского кубка (1): 2013

Статистика выступлений с 2001 года

Известные игроки 
 Бруниньо (1942—1959) — 570 матчей, 75 голов
 Вашингтон
 Дика (1966—1971; 1972; 1976—1986)
 Карлос (1974—1983) — вратарь сборной Бразилии на ЧМ 1978, 1982, 1986
 Дада Маравилья
 Дамиан
 Жуниньо Фонсека — защитник Сборной Бразилии на ЧМ 1982
 Минейро
 Оскар — защитник сборной Бразилии на ЧМ 1978, 1982, 1986
 Валдир Перес — вратарь сборной Бразилии на ЧМ 1974, 1978, 1982
 Жозе Фернандо Полоцци — защитник Сборной Бразилии на ЧМ 1978
 Раи
 Риналдо Сиаска (1950-е)

 Андре Крус
 Фабио Лусиано
 Луис Фабиано
 Жорже Мендонса
 Роналдан

Ссылки 
 Официальный сайт

Кампинас
ФК «Понте-Прета»